De Koeweitse voetbalbeker 2005 (Emir Cup) was de 44ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 14 april 2005 en eindigde op 8 mei 2005. Al-Arabi won de beker voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis door Kazma SC in de eindstrijd na strafschoppen te verslaan. In deze finale werd pas in de verlenging de score geopend: Fahad Al-Hamad schoot Kazma in de 107e minuut naar een voorsprong, maar zeven minuten later maakte Firas Al-Khatib de gelijkmaker.

Schema

2005
Koeweit